3. etape af Tour de France 2018 var en 35,5 km lang holdtidskørsel og gik fra Cholet til Cholet 9. juli 2018.

BMC Racing Team vandt etapen og Greg Van Avermaet overtog den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

03